Quinsac pode se referir a:
 Quinsac (Dordonha)
 Quinsac (Gironde)

Desambiguações de topônimos